Чемпионат Белоруссии по шахматам 2014 прошёл с 7 по 19 января 2014 года в Минске.

 Место проведения: Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
 Категория: 9-я категория (средний рейтинг 2455.6).
 Главный судья: международный арбитр ФИДЕ Дмитрий Лыбин.

Таблица 

Валерий Смирнов выбыл из Чемпионата за 6 туров до конца соревнования.

Примечания

Ссылки 
 
 Все партии и подробная информация на сайте openchess.by

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2014 год в шахматах
Январь 2014 года
Спорт в Белоруссии в 2014 году